Mundial 2010 se puede referir a:

Ajedrez
Campeonato Mundial de Ajedrez 2010 celebrado en Sofía.

Atletismo
Campeonato Mundial de Atletismo en Pista Cubierta de 2010 celebrado en Doha.

Automovilismo
Temporada 2010 del Campeonato Mundial de Rally
Temporada 2010 de Fórmula 1

Baloncesto
Campeonato Mundial de Baloncesto de 2010 celebrado en Turquía.
Campeonato Mundial de Baloncesto Femenino de 2010 celebrado en la República Checa.

Ciclismo
Campeonato Mundial de Ciclismo en Pista de 2010 celebrado en Copenhague.

Fútbol
Copa Mundial de Fútbol de 2010 celebrado en Sudáfrica.
Copa Mundial Femenina de Fútbol Sub-20 de 2010 celebrado en Alemania.
Copa Mundial Femenina de Fútbol Sub-17 de 2010 celebrado en Trinidad y Tobago.
Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2010 celebrada en los Emiratos Árabes Unidos.

Halterofilia
Campeonato Mundial de Halterofilia de 2010 celebrado en Antalya.

Hípica
Juegos Ecuestres Mundiales de 2010 celebrados en Lexington.

Hockey sobre hielo
Campeonato Mundial de Hockey sobre Hielo Masculino de 2010 celebrado en Alemania.

Hockey sobre hierba
Campeonato Mundial de Hockey sobre Hierba Masculino de 2010 celebrado en Nueva Delhi.
Campeonato Mundial de Hockey sobre Hierba Femenino de 2010 celebrado en Rosario.

Motociclismo
Campeonato del Mundo de Motociclismo de 2010.

Natación
Campeonato Mundial de Natación en Aguas Abiertas de 2010 celebrado en Roberval.

Patinaje artístico
Campeonato Mundial de Patinaje Artístico sobre Hielo de 2010 celebrado en Turín.

Patinaje de velocidad
Campeonato Mundial de Patinaje de Velocidad sobre Hielo de 2010 celebrado en Heerenveen.

Sóftbol
Campeonato Mundial de Sóftbol Femenino de 2010 celebrado en Caracas.

Voleibol
Campeonato Mundial de Voleibol Masculino de 2010 celebrado en Italia.
Campeonato Mundial de Voleibol Femenino de 2010 celebrado en Japón.

Deporte en 2010